Sullivan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Sullivan County (Indiana)
Sullivan County (Missouri)
Sullivan County (New Hampshire)
Sullivan County (New York)
Sullivan County (Pennsylvania)
Sullivan County (Tennessee)